Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2011 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralk. Andrea Hlaváčková in Lucie Hradecká sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (četrtfinale)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (četrtfinale)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (polfinale)
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (polfinale)
  Viktorija Azarenka /  Marija Kirilenko (četrtfinale)
  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (drugi krog)
  Sania Mirza /  Jelena Vesnina  (finale)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (prvi krog)

<ol start=9>
  Nadja Petrova /  Anastasia Rodionova ''(četrtfinale)
  Peng Shuai /  Zheng Jie ''(drugi krog)
  María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues ''(tretji krog)
  Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska ''(prvi krog)
  Chan Yung-jan /  Monica Niculescu ''(tretji krog)
  Chuang Chia-jung /  Olga Govortsova ''(prvi krog)
  Sara Errani /  Roberta Vinci ''(tretji krog)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová ''(tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2011